Citi Open — профессиональный теннисный турнир, проводимый в августе в Вашингтоне (США) на хардовых кортах местного комплекса William H.G. FitzGerald Tennis Center. С 2012 года мужской турнир относится к серии ATP 500 с призовым фондом около 2,1 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 48 участников в одиночном разряде и 16 пар; а женский — к серии WTA 250 с призовым фондом около 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар. Мужской приз является частью US Open Series — серии турниров, проходящих в Северной Америке на кортах с твёрдым покрытием в преддверии Открытого чемпионата США.

История 
Мужской турнир
Турнир в Вашингтоне впервые прошёл в 1969 году в формате открытого турнира, в котором могли участвовать как профессионалы, так и любители. Организатором турнира был уроженец Вашингтона, бывший игрок сборной США, а затем юрист, бизнесмен и теннисный функционер Дональд Делл. Основным спонсором турнира стала газета Washington Star. По настоянию одного из ведущих участников турнира, социального активиста Артура Эша, первый турнир был проведён в центре жилого района, для чего пришлось выстроить временные трибуны, вмещавшие 2400 зрителей.

До 1986 года включительно турнир проводился на грунтовых кортах, а затем был переведён на искусственное покрытие, такое же, как на Открытом чемпионате США. Вокруг новых кортов в течение двух лет был возведён современный спортивный комплекс стоимостью 11 миллионов долларов, рассчитанный на семь тысяч зрительских мест и включавший жилые помещения для участников. Строительство стадиона было завершено в июле 1989 года.

В 1990 году вашингтонский турнир был включён в сетку новообразованного АТР-тура. Ему была присвоена средняя категория, ATP Championship Series. С 1994 года его основным спонсором стала международная инвестиционная фирма Legg Mason. С 2003 по 2008 год турнир был понижен в ранге до базовой категории ATP International, но при формировании новой турнирной сетки тура в 2009 году ему вновь была присвоена средняя категория, АТР 500.

Женский турнир
Турнир создан в городе Колледж-парк, штат Мэриленд. USTA доверила турнир местному теннисному центру, опираясь на удачный опыт проведения там соревнований женского тура ITF. Турнир проходил в июле и в последний год своего существования вырос до 75-тысячника. Чемпионка того соревнования Варвара Лепченко приняла участие и в первом турнире WTA.

Место в календаре тура WTA для данного соревнования было освобождено путём ликвидации грунтового турнира MPS Group Championships, проводившегося с 1980 года в апреле, сначала в Амелия-Айленде, а затем в Понте-Ведра-Бич. Одна из чемпионок того турнира — Надежда Петрова — стала и первой чемпионкой данного соревнования.

В 2012 году турнир был перенесён в комплекс William H.G. FitzGerald Tennis Center и объединён с местным мужским турниром.

Победители и финалисты
Американский теннисист Андре Агасси побеждал в мужских соревнованиях в одиночном разряде на турнире в Вашингтоне пять раз, одержав первую победу в 1990 году, а последнюю в 1999 году. В 2000 году Агасси стал финалистом и в одиночном, и в парном разряде, но проиграл оба финала. Ещё четыре участника одержали в одиночном разряде по три победы.

В мужском парном разряде рекордсменом являются также представители США. Марти Риссен, побеждавший в Вашингтоне четырежды с тремя разными партнёрами, а также братья Боб и Майк Брайаны, которые три из четырёх побед одержали подряд.

В женском одиночном разряде из первых четырёх сыгранных турниров два закончились победами словачки Магдалены Рыбариковой, а в женском парном четыре титула на счету японки Сюко Аоямы, причём каждый раз она играла с новой партнёршей.

В 2003 году победителями турнира в парном разряде стали представители России и Армении Евгений Кафельников и Саргис Саргсян. Через восемь лет, на первом женском турнире, их опыт повторили Надежда Петрова и Ярослава Шведова, выигравшие одиночный и парный турниры. В 2012 году первым представителем бывшего СССР, выигравшим мужской одиночный турнир, стал украинец Александр Долгополов.

Финалы турнира

Одиночный разряд

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль турнира на сайте WTA

US Open Series